

Шакша — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Шакша — село, Читинський район, Забайкальський край
 Шакша — мікрорайон міста Уфа